Kunke steht für:

 Kunke, ein ostindisches Gewicht

Kunke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kunke (1906–1940), österreichischer Versicherungsbeamter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Herta Gertrude Kunke, österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing
 Stefanie Kunke (1908–1943), österreichische Lehrerin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus